USS Enterprise je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Enterprise (1775) 
 USS Enterprise (1776) 
 USS Enterprise (1799) 
 USS Enterprise (1831) 
 USS Enterprise (1874) 
 USS Enterprise (CV-6) 
 USS Enterprise (CVN-65)

Glej tudi 
 Starship Enterprise

Enterprise